«I’m Your Angel» () ― дуэт Селин Дион и Ар Келли, песня вошла в альбомы These Are Special Times и R.. Она была выпущена 16 ноября 1998 года. Песня была очень успешной, она достигла первого места в США и была сертифицирована RIAA платиновой. Сингл также вошел в пятерку лучших в Великобритании и Ирландии.

Клип 
Музыкальное видео было снято Биллом Вудраффом, премьера состоялась 19 октября 1998 года. Есть две версии: с обоими исполнителями в студии звукозаписи или без них.

Критика 
Чак Тейлор из Billboard похвалил песню. Он писал, что эта удивительно сдержанная баллада восхищает изящным вокальным исполнением. Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic выделил эту песню в альбоме и назвал её «парящей балладой». Роб Шеффилд из Rolling Stone написал: Каждая приглашенная звезда, которая входит в салон Келли, становится лучше — даже Селин Дион, человек, выступающий против петиции НАФТА, чьи танцы на VH1 Divas special призывали к ужесточению контроля за рабочими визами.

Трек-лист 

Australian CD single
 «I’m Your Angel» (Radio Version) — 4:49
 «I Can’t Sleep Baby (If I)» — 5:31
 «Christmas Eve» — 4:16
 «S’il suffisait d’aimer» — 3:35

European CD single
 «I’m Your Angel» (Radio Version) — 4:49
 «S’il suffisait d’aimer» — 3:35

European CD maxi-single
 «I’m Your Angel» (Radio Version) — 4:49
 «S’il suffisait d’aimer» — 3:35
 «I Can’t Sleep Baby (If I)» — 5:31

Japanese CD single
 «I’m Your Angel» (Radio Version) — 4:49
 «I Can’t Sleep Baby (If I)» — 5:31
 «Christmas Eve» — 4:16

UK cassette single
 «I’m Your Angel» (Radio Version) — 4:49
 «I Can’t Sleep Baby (If I)» — 5:31
 «Je crois toi» — 5:05

UK CD single
 «I’m Your Angel» (Radio Version) — 4:49
 «Je crois toi» — 5:05
 «My Heart Will Go On» — 4:40

UK CD single #2
 «I’m Your Angel» (Radio Version) — 4:49
 «I Can’t Sleep Baby (If I)» — 5:31
 «To Love You More» (Tony Moran I’ll be Waiting… Vocal Mix) — 9:27

US CD single
 «I’m Your Angel» (Album Version) — 5:31

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Баллады 1990-х годов
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни Селин Дион
Синглы Epic Records
Синглы Jive Records
Поп-баллады
Песни Ара Келли
Соул-баллады
Песни-дуэты